Борковский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Поспелихинском районе Алтайского края России. Административный центр — посёлок Хлебороб.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1152 человека, в том числе 546 мужчин и 606 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1148 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 посёлок Борок,
 посёлок Котляровка,
 посёлок Хлебороб.

 Соколово - посёлок, исключен из учётных данных в 1981 году.

Примечания 

Муниципальные образования Поспелихинского района
Сельские поселения Алтайского края